O Tromsø IL é uma equipe de futebol da Noruega da cidade de Tromsø.

História
O clube foi fundado em 15 de Setembro de 1920.

 
Clubes de futebol fundados em 1920